Sium bulbosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Sium bulbosum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
bulbosum